Белмекен може да се отнася за:
 Белмекен, връх в Рила, Югозападна България
 Белмекен (язовир)
 ПАВЕЦ Белмекен, водноелектрическа централа
 Белмекен (спортен комплекс)

Вижте също 
 Белмекен-Сестримо-Чаира, водноелектрическа каскада